Список самых высоких зданий Таиланда — перечень самых высоких зданий страны.

Список 
В этом списке приведены небоскрёбы Таиланда с высотой от 180 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие не жилые структуры включены для сравнения; однако, они не ранжированы.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания, которые как планируется превысят планку в 180 метров

Хронология самых высоких зданий 
В списке приведены здания — в определённый временной отрезок считавшиеся самыми высокими на территории Таиланда.

См. также 
 Список самых высоких зданий Азии
 Список самых высоких зданий Бангкока

Ссылки 
 Thailand
 
 

 
Таиланд
Таиланд
Выс